Толлбой () —

 «Толлбой» — сверхмощная бомба.

  Толлбой — вид паруса.